Lionheart ("cuor di leone" in lingua inglese) può riferirsi a:

Storia
Riccardo I d'Inghilterra Cuor di leone (Lionheart) – Re d'Inghilterra e ....dal 1189 al 119

Cinema 
Cuor di leone (Lionheart) – film del 1987 diretto da Franklin J. Schaffner
Lionheart - Scommessa vincente (Lionheart) – film del 1990 diretto da Sheldon Lettich
Lionheart – film del 2018 diretto da Genevieve Nnaji

Fumetto 
Lionheart, personaggio dei fumetti Marvel Comics
Lionheart, personaggio dei fumetti DC Comics

Musica 
Lionheart – gruppo musicale britannico
Lionheart – gruppo musicale californiano di genere metalcore
Lionheart – album di Kate Bush del 1978
Lionheart – album dei Saxon del 2004

Videogiochi 
Lionheart – videogioco per Amiga del 1993
Lion Heart, arma finale del personaggio Squall del videogioco Final Fantasy VIII, prodotto dalla Square nel 1999.